Kwiatkowski (poln. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kwiatkowski (* 1979), kanadisch-polnischer Basketballspieler
 Bolesław Kwiatkowski (1942–2021), polnischer Basketballspieler
 Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974), polnischer Politiker und Ökonom
 Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski (1930–2015), deutsch-polnischer Maler und Objektkünstler
 Grzegorz Kwiatkowski (* 1984), polnischer Lyriker und Rocksänger 
 Heinrich Kwiatkowski (1926–2008), deutscher Fußballspieler
 Jacek Kwiatkowski (* 1970), polnischer Politiker
 Jerzy Kwiatkowski (1927–1986), polnischer Literaturwissenschaftler
 Joel Kwiatkowski (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Józef Kwiatkowski (* 1939), litauischer Politiker (Seimas)
 Karen Kwiatkowski (* 1960), US-amerikanische Autorin und Berufsoffizier der U.S. Air Force
 Krzysztof Kwiatkowski (* 1971), Justizminister Polens
 Łukasz Kwiatkowski (1982–2018), polnischer Bahnradrennfahrer
 Marek Kwiatkowski (1930–2016), polnischer Kunsthistoriker
 Michał Kwiatkowski (* 1990), polnischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Oskar Kwiatkowski (* 1996), polnischer Snowboarder
 Paloma Kwiatkowski (* 1994), kanadische Schauspielerin
 Ryszard Kwiatkowski (1931–1993), polnischer Komponist
 Saturnin Kwiatkowski (1856–1902), polnischer Historiker des 19. Jahrhunderts
 Stefan Michał Kwiatkowski (* 1948), polnischer Pädagoge
 Thai-Son Kwiatkowski (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler
 Tomasz Kwiatkowski (* 1978), polnischer Fußballschiedsrichter
 Zbigniew Kwiatkowski (* 1985), polnischer Handballspieler

Siehe auch:
 Kwiatkowska (weibliche Namensform)
 Kwiatkowsky